Учебные заведения:
 Массачусетский технологический институт — университет и исследовательский центр в Кембридже (пригород Бостона), штат Массачусетс, США.
 Московский технологический институт «ВТУ» — технологический институт в Москве.
 Санкт-Петербургский государственный технологический институт — технологический институт в Санкт-Петербурге.
 Санкт-Петербургский практический технологический институт — высшее техническое учебное заведение Российской империи.
 Технологический институт Джорджии — образовательный и научно-исследовательский цент в Атланте, штат Джорджия, США.
 Токийский технологический институт —  крупнейшее учреждение высшего образования в Японии.
Станция метро:
 «Технологический институт» — кросс-платформенный пересадочный узел Петербургского метрополитена.